Ста́ево — российский топоним.

 Стаево — село Мичуринского района Тамбовской области.
 Стаево — деревня Брянского района Брянской области.